Peter Griffin har forskellig betydning:

 Peter Griffin (Family Guy) – fiktiv figur i TV-serien Family Guy
 Peter Griffin (forfatter) – dansk forfatter